Ка́берле () — чеське прізвище.

Відомі носії:
 Томаш Каберле — чеський хокеїст.
 Франтішек Каберле (батько) — чехословацький хокеїст.
 Франтішек Каберле — чеський хокеїст.

Чеські прізвища